Тура́ев — русская фамилия; имеет женскую форму Тураева.

Известные носители 
 Тураев, Акбар Тахирович (род. 1989) — узбекский футболист.
 Тураев, Александр Михайлович (1913—1996) — советский педагог и краевед.
 Тураев, Анвар Бурханович (род. 1934) — таджикский актёр и кинорежиссёр.
 Тураев, Борис Александрович (1868—1920) — русский историк.
 Тураев, Ботир Эшбаевич (род. 1966) — узбекский государственный деятель, экономист.
 Тураев, Василий Андрианович (1907—1966) — советский военный деятель, командир-подводник.
 Тураев, Владимир Георгиевич (род. 1954) — российский математик.
 Тураев, Джуракул (1922—1998) — Герой Советского Союза.
 Тураев, Кенжа Хушимович (род. 1989) — узбекский футболист.
 Тураев, Лутфулла Нарзуллаевич (род. 1988) — узбекский футболист.
 Тураев, Павел Николаевич (род. 1955) — советский и российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств (2006).
 Тураев, Сайфиддин (1945—2020) — таджикский политик и предприниматель.
 Тураев, Сергей Васильевич (1911—2008) — филолог-германист, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РФ.
 Тураев, Фарход Рустамович (род. 1975) — узбекский дзюдоист.

См. также 
 Тураева — деревня в Тюменском районе Тюменской области России